Elsevier steht für:

 Elsevier, niederländischer wissenschaftlicher Verlag
 Elsevier (Zeitschrift), niederländische politische Wochenzeitschrift
 Reed Elsevier, Medienkonzern, Anbieter von Online-Datenbanken und eines der größten Verlagshäuser weltweit

Elsevier ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Elsevier (1653–1712)
 Aegidius Elsevier († 1651), niederländischer Buchhändler und Kaufmann
 Bonaventura Elsevier (1583–1652), niederländischer Buchhändler und Buchdrucker
 Isaac Elsevier (1596–1651), niederländischer Verleger und Drucker
 Jodocus Elsevier (?–1617), niederländischer Universitätsbuchhändler 
 Johann Elsevier (1622–1661), niederländischer Buchhändler
 Louis Elsevier (1540–1617), niederländischer Buchbinder und Buchhändler
 Ludwig (II.) Elsevier (?–1621), niederländischer Buchhändler
 Ludwig (III.) Elsevier (?–1670)
 Matthys Elsevier (1565–1640), niederländischer Buchhändler und Buchdrucker
 Peter Elsevier (?–1696), niederländischer Rat, Schöffe und Schatzmeister